Acanthametropodidae är en familj av dagsländor. Acanthametropodidae ingår i ordningen dagsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Acanthametropodidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Acanthametropodidae